Стефан Штрассер ():
 Стефан Штрассер (1888—1943) — венгерский дирижёр.
 Стефан Штрассер (1905—1991) — австрийский философ.